Ziwu bezeichnet:

 Ziwu (Chuxiong) (子午镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Ziwu (Xixiang) (子午镇), Großgemeinde im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Ziwu (Chang’an) (子午街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Shaanxi